Industrial Arts Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Industrial Arts Building (Arizona), ID-Nr. 85002168
 Industrial Arts Building (Kentucky), ID-Nr. 79001037